Маргарета од Енглеске (Замак Виндзор, 29. септембар 1240- Cupar Castle, 26. фебруар 1275)
је била енглеска принцеза из династије Плантагенет и супруга шкотског краља Александра III. Била је кћерка Хенрија III и Елеоноре од Провансе.

Породично стабло 

Рођени 1240.
Умрли 1275.
Династија Плантагенет